L'edizione 2005-06 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale dello .

Capocannonieri del torneo furono Brandão () e Emmanuel Okoduwa (Arsenal Kiev), con 15 reti.

Classifica finale

Finale scudetto

Verdetti 
 Šachtar Donec'k Campione d'Ucraina 2005-06.
 Volyn' Luc'k e Zakarpattja Užhorod retrocesse in Perša Liha.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 Dalla 5ª alla 14ª giornata:  
 Dalla 15ª alla 25ª giornata:  
 Dalla 27ª alla 28ª giornata:  

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Campionato ucraino di calcio